El apellido Boswell puede referirse a las siguientes personas:
 Connee Boswell (1907–1976), cantante estadounidense.
 Bobby Boswell (nacido en 1983), futbolista estadounidense. 
 Ian Boswell (nacido en 1991), ciclista estadounidense.
 James Boswell (1740–1795), un abogado, y escritor escocés, conocido sobre todo por su biografía de Samuel Johnson.
 John Boswell (1947–1994), historiador y escritor estadounidense.
 John Thomas Irvine Boswell Syme (1822-1888), botánico y pteridólogo escocés.
 Josh Boswell (nacido en 1985), actor estadounidense.
 Tom Boswell (nacido en 1953), exjugador de baloncesto estadounidense.